Trötte Teodor kan syfta på:

 Trötte Teodor (pjäs) – originaltitel Der müde Theodor av Max Neal och Max Ferner från 1913

Filmer
 Trötte Teodor (film, 1918) – Tyskland
 Trötte Teodor (film, 1931) – av Gustaf Edgren
 Service de nuit – en svensk-fransk film från 1932
 Trötte Teodor (film, 1936) – Tyskland
 Trötte Teodor (film, 1945) – av Anders Henrikson och Bengt Janzon
 Trötte Teodor (film, 1957) – Tyskland